Roald hace referencia a:
Roald Amundsen, explorador noruego.
Roald Dahl, novelista y autor de cuentos británico de ascendencia noruega. Autor de Charlie y la fábrica de chocolate.